Mužská dvouhra BMW Open 2022 probíhala na přelomu dubna a května 2022. Do singlové soutěže mnichovského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm tenistů. Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený Gruzínec Nikoloz Basilašvili, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Srb Miomir Kecmanović.

Vítězem se stal sedmdesátý hráč žebříčku Holger Rune z Dánska, jenž ve finále zdolal nizozemskou turnajovou osmičku Botice van de Zandschulpa poté, co soupeř při vedení gamů 4–3 skrečoval pro bolest na hrudi. Rune, startující na divokou kartu, již ve druhém kole poprvé vyřadil člena elitní světové desítky, třetího v pořadí Alexandra Zvereva. V den svých 19. narozenin si pak ve třetím kariérním čtvrtfinále poradil s Finem Emilem Ruusuvuorim. Premiérově se tak probojoval do semifinále, v němž porazil Němce Oscara Otteho. V probíhající sezóně se stal pátým hráčem, jenž na okruhu ATP Tour získal první kariérní trofej, a také třetím nejmladším šampionem BMW Open v otevřené éře. V této věkové charakteristice zaostal pouze za Guillermem Perezem-Roldanem, který první mnichovský titul vyhrál jako 17letý v roce 1987 a následně jej obhájil. Bodový zisk Dána poprvé posunul do světové padesátky, na 45. místo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2022
ATP Tour 2022